Верхняя Орловка — название географических объектов в России:

 Верхняя Орловка — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Верхняя Орловка — река в Мурманской области, впадет в реку Каменка.
 Верхняя Орловка — река в Восточной Сибири, приток реки Енисей.